

Austria 
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Ebbs

Croazia 
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Fiume

Germania
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Bad Neustadt an der Saale

Francia 
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a San Fiorenzo in Corsica

Italia

Abruzzo
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Assergi, frazione dell'Aquila
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bominaco, frazione di Caporciano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castel di Ieri
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Celenza sul Trigno
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fossa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sant'Eusanio del Sangro

Calabria
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cropani

Campania
 Chiesa di Santa Maria dell'Assunta a Castello, frazione di Gragnano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Albareto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bagno di Romagna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bibbiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borgo Panigale
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Calendasco
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caorso
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casaglia, frazione di Bologna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casanova, frazione di Bardi
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casinalbo, frazione di Formigine
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castel d'Aiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castelfranco Emilia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castellarano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castelnovo ne' Monti
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castione Marchesi, frazione di Fidenza
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cella, frazione di Noceto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cervia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Coriano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Drusco, frazione di Bedonia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fabbrico
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Padulle, frazione di Sala Bolognese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pieve di Gusaliggio, frazione di Valmozzola
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Medicina
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pione, frazione di Bardi
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Polinago
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Reggio Emilia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Riola, frazione di Vergato
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Roncrio, frazione di Bologna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Savignano sul Panaro
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Scandiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sissa, frazione di Sissa Trecasali
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Zibana, frazione di Palanzano

Friuli-Venezia Giulia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Basagliapenta
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Buttrio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cavenzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Faedis
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Farra d'Isonzo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Forni di Sopra
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Lestans, frazione di Sequals
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Manzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Martignacco
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Medea
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Moimacco
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Montereale Valcellina
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Qualso, frazione di Reana del Rojale
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Resia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Santa Maria la Longa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Silvella, frazione di San Vito di Fagagna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Torsa, frazione di Pocenia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Torviscosa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vigonovo, frazione di Fontanafredda
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vivaro

Lazio
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Antrodoco
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arcinazzo Romano
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Atina
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Barbarano Romano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bassano Romano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cerreto Laziale
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Monte Compatri
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Montebuono
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Rocca di Papa

Liguria
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Reggimonti, frazione di Bonassola
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borzonasca
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Calice al Cornoviglio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Massasco, frazione di Casarza Ligure
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castiglione Chiavarese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ceranesi
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Diano Castello
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Genova, nel quartiere di Molassana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Genova, nel quartiere di Nervi
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Genova, nel quartiere di Pra'
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Genova nel quartiere Rivarolo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Lerici
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzanego
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Paveto, frazione di Mignanego
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ne
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borgo Fornari, frazione di Ronco Scrivia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Certenoli, frazione di San Colombano Certenoli
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Comago, frazione di Sant'Olcese
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Allegrezze, frazione di Santo Stefano d'Aveto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Serra, frazione di Serra Riccò
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Canepa, frazione di Sori
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Senarega, frazione di Valbrevenna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vallenzona, frazione di Vobbia
 Chiesa di Santa Maria Assunta al Serro a Genova, nel quartiere di San Quirico

Lombardia
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa ad Angera
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Berbenno di Valtellina
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Bergamo nel quartiere Malpensata
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Bergamo nel quartiere Valverde
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Bianzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Bonate Sopra
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Borgo di Terzo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Brembate di Sopra
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Brignano Gera d'Adda
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Calcinate
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Camerata Cornello
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Caprino Bergamasco
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Carbonate
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cella Dati
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cernusco sul Naviglio
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Chiuduno
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cimbergo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cislago
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cividate Camuno
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Cologno al Serio
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Corteno Golgi
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Darfo Boario Terme
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Domo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Erbusco
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Erve
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Esine
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Felonica
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Foppolo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Ghedi
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Gravellona Lomellina
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Gussago
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa ad Inzago
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Lacchiarella
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Lecco
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Lesmo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Locatello
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Lungavilla
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Maguzzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Manerba del Garda
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Medolago
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Mezzago
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Milano
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Crema
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Oneta
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Onore
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa ad Orzinuovi
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Paderno d'Adda
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Palazzolo sull'Oglio
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Paratico
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Piadena
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Piazzolo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Borgo Mantovano
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Pisogne
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Porto Valtravaglia
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Provaglio Val Sabbia
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Ranzanico
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Rovato
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Sabbioneta
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Scandolara Ravara
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Scanzorosciate
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Sellero
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Serina
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Solto Collina
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Soncino
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Taceno
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa e Tignale
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Torre Boldone
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Torre Pallavicina
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Tremenico
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Trenzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Tronzano Lago Maggiore
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Ardesio
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Valdisotto
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Valgoglio
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Valtorta
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Vertova
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Vigolo
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Vobarno
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Zogno in frazione Endenna
 Chiesa di Santa Maria Assunta – chiesa a Zogno in frazione Grumello de' Zanchi
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Borgo – chiesa a Nembro

Marche
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caldarola
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pieve Torina

Piemonte
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Ameno
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Asigliano Vercellese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Barengo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borgo Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bricherasio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Busca
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caltignaga
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caraglio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Carpignano Sesia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casalbeltrame
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cureggio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Elva (borgata Serre)
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fabbrica Curone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Feletto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fontaneto d'Agogna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fubine
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ghemme
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Grignasco
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Montecrestese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Netro
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Novi Ligure
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Orta San Giulio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pontecurone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Salussola
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Santa Maria Maggiore
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Scalenghe
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Trecate
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vigliano Biellese

Puglia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fasano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola

Sardegna
 Chiesa dell'Assunta a Florinas
 Chiesa dell'Assunta a Nulvi

Sicilia
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Augusta
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castell'Umberto
Chiesa di Santa Maria Assunta a Nizza di Sicilia
 Chiesa di Santa Chiara, ufficialmente chiesa di Santa Maria Assunta, a Noto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Polizzi Generosa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a San Piero Patti 
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sclafani Bagni

Toscana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bientina
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Ambra, frazione di Bucine
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Torano, frazione di Carrara
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casciana Terme
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castelmuzio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Castelnuovo d'Elsa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ciciano, frazione di Chiusdino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Civitella in Val di Chiana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Contignano, frazione di Radicofani
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tereglio, frazione di Coreglia Antelminelli
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Peccioli in località Fabbrica
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Faltognano, frazione di Vinci
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ontignano, frazione di Fiesole
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Settignano, frazione di Firenze
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Grosseto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Orbignano, frazione di Lamporecchio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Poggio di Loro, frazione di Loro Ciuffenna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Loro Ciuffenna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Magnano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Massa e Cozzile
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Massa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Stiava, frazione di Massarosa
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Migliana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Montecatini Terme
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Monteriggioni
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Montescudaio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Palazzone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Loppeglia, frazione di Pescaglia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pitigliano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Puglianella, frazione di Camporgiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a San Quirico d'Orcia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Spicchio, frazione di Vinci
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Staggia Senese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Stazzema
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Talamone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tatti
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vitoio, frazione di Camporgiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Groppofosco, frazione di Villafranca in Lunigiana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pognana, frazione di Fivizzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Viareggio

Trentino-Alto Adige 
Provincia autonoma di Bolzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Brunico
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caldaro sulla Strada del Vino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Campo Tures
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casteldarne, frazione di Chienes
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Dambel
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fiè allo Sciliar
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Lana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a La Villa, frazione di Badia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Longomoso, frazione di Renon
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Malles, frazione di Malles Venosta
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Marlengo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Meltina
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Moso in Passiria
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Rodengo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sarentino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Selva di Val Gardena
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Scena
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Senale, frazione di Senale-San Felice
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Silandro
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tesimo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Trens, frazione di Campo di Trens
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Valdaora di Sopra, frazione di Valdaora
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Velturno
Provincia autonoma di Trento
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Ala
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Avio
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Baselga del Bondone, frazione di Trento
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Baselga di Piné
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Calceranica al Lago
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Calavino, frazione di Madruzzo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cappella, frazione di Lavarone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cavalese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cavedine
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cembra, frazione di Cembra Lisignago
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Civezzano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cles
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cloz, frazione di Novella
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Condino, frazione di Borgo Chiese
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fiera di Primiero, frazione di Primiero San Martino di Castrozza
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Javrè, frazione di Porte di Rendena
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Malé
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Meano, frazione di Trento
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mechel, frazione di Cles
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzocorona
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pieve Tesino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Riva del Garda
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Romeno
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Smarano, frazione di Predaia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sorni, frazione di Lavis
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Telve
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Spera, frazione di Castel Ivano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tassullo, frazione di Ville d'Anaunia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tavodo, frazione di San Lorenzo Dorsino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Verla, frazione di Giovo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vigo di Ton
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Villa Lagarina

Umbria 
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arrone
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Lugnano in Teverina

Val d'Aosta
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Morgex
Chiesa di Santa Maria Assunta a Villeneuve
 Chiesa antica di Santa Maria Assunta a Villeneuve

Veneto
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Albaredo d'Adige
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arquà Petrarca
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arre
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Barbarano Vicentino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borbiago
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Breganze
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Brenzone sul Garda
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caltrano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Campodarsego
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cartura
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Casale sul Sile
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cinto Euganeo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cison di Valmarino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Comelico Superiore
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Galzignano  Terme (vecchia parrocchiale)
Chiesa di Santa Maria Assunta a Galzignano Terme (nuova parrocchiale)
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Garda
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Lentiai, frazione di Borgo Valbelluna
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Loreo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Malamocco, frazione di Venezia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Marostica
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mezzane di Sotto
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano Veneto
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Orgiano
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pedemonte
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Ponso
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Blessaglia, frazione di Pramaggiore
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Rovigo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Saccolongo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Santa Maria in Stelle, frazione di Verona
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Selva di Progno 
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sernaglia della Battaglia 
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Solesino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Spinimbecco
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Tregnago
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Venezia
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Vigonovo
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Villanova Marchesana
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Zero Branco

Spagna 
 Chiesa di Nostra Signora dell'Assunzione a Iruraiz-Gauna

Svizzera
 Chiesa di Santa Maria Assunta ad Arbedo, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta in località Claro, a Bellinzona, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Caneggio, frazione di Breggia, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Brione Verzasca, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Bigorio nel comune di Capriasca, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Borgnone, frazione di Centovalli, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Chiggiogna, frazione di Faido, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Giubiasco, frazione di Bellinzona, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Fusio, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Locarno, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Giumaglio nel comune di Maggia, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Russo, frazione di Onsernone, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Orselina, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Poschiavo nel cantone dei Grigioni
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Santa Maria in Calanca nel cantone dei Grigioni
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Semione, frazione di Serravalle, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Sorengo, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta a Terre di Pedemonte, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta in località Torello, a Carona, quartiere di Lugano, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta nel quartiere di Villa Luganese, a Lugano, Ticino
 Chiesa di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista a Cevio, Ticino
 Chiesa-oratorio di Santa Maria Assunta a Rovio, Ticino

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta
 Convento di Santa Maria Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Collegiata di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta
 Oratorio di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo